Trois navires de la Royal Navy ont été nommés HMS Quorn :
 Le , lancé en 1916, était un dragueur de mines de la classe Hunt qui a servi pendant la Première Guerre mondiale et a été vendu en 1922.
 Le , lancé en 1940, était un destroyer de classe Hunt coulé par les Allemands en 1944.
 Le , lancé en 1988, était un navire de guerre des mines de la classe Hunt.

Quorn